Bokhan steht für:
 Botan, historische Landschaft im irakischen und türkischen Kurdistan
 (2338) Bokhan, Asteroid des äußeren Hauptgürtels.